Die Spielzeit 2022/23 ist die 74. reguläre Spielzeit der Schweizer Quickline Handball League im Handball.

Hauptrunde

Weblinks 
 Matchcenter

Einzelnachweise 

2022_2023
Handballsaison 2022/23